Славка Рюппеля () — птица семейства славковых (). Вид назван в честь немецкого зоолога Эдуарда Рюппеля (1794-1884).

Описание 
Славка Рюппеля длиной от 12,5 до 13,5 см. Спина серая, перья крыльев чёрные, за исключением маленьких кроющих, и имеют широкие светлые кромки. Окраска оперения тела светло-серая, хвост чёрного цвета с белыми внешними кромками на крайних перьях хвоста. Ноги тёмно-охряные, вершина клюва согнута слегка вниз, подклювье бледно-бежевого цвета.

У самца в брачном наряде лоб и горло чёрные, разделённые белой полосой. Нижняя сторона светло-серая, в середине с более светлой, расплывчатой длинной полосой. Выделяется широкое, ярко-красное окологлазное кольцо, радужины красновато-коричневые.

У самки в брачном наряде голова свинцово-серого цвета с чёрными крапинами на лбу. Светлое горло имеет тёмные пятна. Имеются морфы, у которых отсутствуют чёрные крапины и пятна. Глазное кольцо тонкое, тёмно-красное и окружено тонким, белым орбитальным кольцом. Грудь и брюхо грязно-белые, оперение по бокам светло-серое.

Распространение 
Славка Рюппеля живёт на скалистых склонах гор с редкой, низкорослой древесной растительностью и редко в открытом дубовом лесу с подлеском, например, в высоких маккиях. Гнездо строится чаще в колючем кустарнике. 

Область распространения в Европе ограничивается югом Греции, западом и юго-западом, а также у отдельных популяций северо-западом Турции. Славка Рюппеля — это перелётная птица, которая зимует в Африке к югу от Сахары.

Примечания

Литература 
 Svensson, L.; Grant, P. J.; Mullarney, K.; Zetterström, D.: Der neue Kosmos-Vogelführer - Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart. 1999. ISBN 3-440-07720-9

Славки
Животные, описанные в 1823 году
Птицы Евразии
Птицы Африки
Рюппель